Långdolpen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långdolpen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Långdolpen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn